Мајим Чаја Бјалик (; Сан Дијего, 12. децембар 1975) америчка је неуронаучница, глумица, ауторка и редитељка филмова. Од 1991. до 1995. године, играла је насловног лика у серији Блосом. Од 2010. до 2019. године, играла је неуробиолошкињу Ејми Фару Фауел у комедији ситуације Штребери. За ту улогу, Бјалик је била четири пута номинована за награду Еми за најбољу споредну глумицу у хумористичкој серији и 2015. и 2017. године освојила је награду по избору критичара за најбољу споредну глумицу у хумористичкој серији.

Филмографија

Филм

Телевизија

Референце 
Напомене

Додатна литература

Спољашње везе 

 
 Grok Nation
 
 
 Mayim Bialik на -{kveller}--у

Рођени 1975.
Људи из Сан Дијега
Америчке глумице
Амерички редитељи
Америчке гласовне глумице
Јевреји у Сједињеним Америчким Државама
Биографије живих особа